Een suikerpalm is een palm, waaruit suiker wordt gewonnen. Hieronder vallen de volgende soorten:

Arengpalm (Arenga pinnata)
Borassus (Palmyra palm)
Echte sagopalm (Metroxylon sagu)Caryota urensKokospalm (Cocos nucifera'')

Zie ook 
Palmsuiker

Palmenfamilie